Бернард Кинг (; родился 4 декабря 1956 года в Бруклине, Нью-Йорк, США) — американский профессиональный баскетболист. Член Зала славы баскетбола с 2013 года.

Карьера в НБА 
Кинг учился в колледже при Университете Теннесси и играл за студенческую баскетбольную команду Теннесси Волонтерс. «Нью-Йорк Нетс» выбрали Кинга под седьмым номером на драфте НБА 1977 года, а спустя несколько месяцев «Нетс» переехали из Юниондейла, штат Нью-Йорк, в Нью-Джерси и стали называться «Нью-Джерси Нетс». В сезоне 1984/85 годов он лидировал в НБА по количеству набранных очков, набирая 32,9 очка за игру. Он дважды входил в состав первой пятёрки Сборной всех звёзд НБА и четыре раза участвовал в Матче всех звёзд НБА.

В своем сезоне новичка, сезоне 1977/78, Кинг набрал 1 909 очков за сезон (24,2 очка за игру). В сезоне 1983/84 он набрал 2 027 очков и впервые был включен в Сборную всех звёзд НБА.

В сезоне 1979/80 Кинг играл за команду «Юта Джаз» и набирал в среднем 9,3 очков за игру в 19 матчах. Перед сезоном 1980/81 «Джаз» обменяла Кинга в команду «Голден Стэйт Уорриорз». Перед самым началом сезона 1982/83 Кинга обменяли в «Нью-Йорк Никс» на Майкла Рэйя Ричардсона.

Кинг стал первым игроком со времен Рика Бэрри в 1967 году, набравшим не менее 50 очков в нескольких играх подряд. 31 января 1984 года в победном матче «Никс» над «Сан-Антонио Сперс» (117—113) он набрал 50 очков, реализовав 20 бросков из 30 и 10 штрафных. Кинг набрал еще 50 очков в игре с «Даллас Маверикс». Он набрал 11 очков в первой и второй четвертях и 14 очков в третьей и четвертой четвертях. В победной матче с «Маверикс» (105-98) Кинг реализовал 20 из 28 бросков с игры и 10 штрафных.

В следующем сезоне, на Рождество 1984 года, Кинг набрал 60 очков в проигрышном матче с «Нью-Джерси Нетс», став десятым игроком в истории НБА, набравшим 60 и более очков в одной игре. Кинг набрал 40 очков к перерыву.

Однако на пике своей карьеры Кинг получил серьезную травму правой ноги, когда подставил ее под кольцо, пытаясь блокировать данк игрока «Канзас-Сити Кингз» Реджи Теуса. Травма, полученная 23 марта 1985 года, включавшая разрыв передней крестообразной связки, разрыв коленного хряща и перелом кости ноги, потребовала серьезной реконструкции, из-за чего Кинг пропустил весь сезон 1985/86. До этого момента ни один игрок НБА не возвращался в форму после такой потенциально опасной для карьеры травмы, операции и длительного отсутствия.

Кинг смог вернуться в команду, пройдя реабилитацию. Несмотря на то, что в течение первых шести игр он набирал в среднем 22,7 очка за игру, он так и не смог вернуть свою взрывную силу, которая была до травмы, и в конце сезона 1987 года был уволен из «Никс».

Кинг провел сезон 1987/88 годов в команде «Вашингтон Буллетс». Этот сезон, в котором Кинг, Мозес Мэлоун и Джефф Мэлоун объединились в грозное трио, стал единственным, когда «Вашингтон» вышли в плей-офф за время пребывания Кинга в команде. «Буллетс» проиграли в упорной пятиматчевой серии, со счетом 3-2, набирающему обороты «Детройт Пистонс», который вышел в финал НБА.

Карточка игрока 
Играл на позиции лёгкого форварда. Учился в Университете Теннесси, в 1977 году был выбран на драфте НБА под седьмым номером командой «Нью-Йорк Нетс» (через месяц после драфта команда переехала в Нью-Джерси). Позже выступал за команды «Юта Джаз», «Голден Стэйт Уорриорз», «Нью-Йорк Никс», «Вашингтон Буллитс», вновь за «Нью-Джерси Нетс». Всего в НБА провёл 14 сезонов. Кинг был лидером регулярного сезона 1984/1985 по количеству очков, набираемых в среднем за игру — 32,9. Четыре раза принимал участие в матче всех звёзд НБА, четыре раза включался в сборную всех звёзд НБА (в 1984 и 1985 — в первую, в 1982 — во вторую, в 1991 — в третью). Всего за карьеру сыграл 874 игры, в которых набрал 19 655 очков (в среднем 22,5 за игру), сделал 5060 подборов, 2863 передачи, 866 перехватов и 230 блок-шотов. 8 сентября 2013 года был избран в Зал славы баскетбола.

Статистика

Статистика в НБА

Примечания

Ссылки 
 Профиль  на сайте Зала славы баскетбола

Выпускники Средней школы Форт-Гамильтона
Баскетболисты США
Родившиеся в Бруклине
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Нью-Йорк Никс»
Игроки «Вашингтон Буллетс»
Члены Зала славы баскетбола